Prime Time oder Primetime bezeichnet:
 Hauptsendezeit in Hörfunk und Fernsehen, die zu unterschiedlichen Tageszeiten das höchste Hörer- oder Zuschauerpotenzial auf sich vereinigt

Mediale Inhalte:
 Prime-Time/Spätausgabe, eine Fernsehsendereihe auf RTL
 Prime Time (2021), einen polnischen Thriller
 Prime Time (Roman), einen Roman von Liza Marklund
 Prime Time – Der Fernsehmanager, ein von RTL entwickeltes Computerspiel

Unternehmen:
 Prime Time Theater, ein modernes Volkstheater in Berlin-Wedding
 Primetime Mediendienst der Telekontor, siehe Kanal Telemedial
 Primetime (Sender), den Gründungsnamen des ehemaligen österreichischen Fernsehsenders Kanal Telemedial
 Prime Time (Studio), ein japanisches Anime-Produktionsstudio

Siehe auch:
 Prime Timer, einer der ersten Festplattenrecorder
 Drive Time, neben der Prime Time die zweite Spitzenzeit beim Hörfunk zwischen 16 und 19 Uhr